Temax kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Temax (kommun), Yucatán, 
 Temax, Yucatán, 
 Temax, Chiapas, Oxchuc,